Badminton wurde bei den Afrikaspielen 2019 vom 27. August bis zum 1. September in der marokkanischen Stadt Casablanca ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Ergebnisse

Setzliste
  Doha Hany / Hadia Hosny (Champion)
  Dorcas Ajoke Adesokan / Uchechukwu Deborah Ukeh (Finale)
  Aurélie Allet / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
  Evelyn Siamupangila / Ogar Siamupangila (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnier in der Datenbank der Badminton World Federation (englisch)
 Results Book der Wettbewerbe (englisch)

2019 Herreneinzel
Badminton 2019
Badminton Damendoppel
Badmintonwettbewerb in Casablanca